Rock Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rock Creek, British Columbia, vattendrag,

USA 

 Rock Creek, Alabama, ort, Jefferson County, 
 Rock Creek, Minnesota, ort, Pine County, 
 Rock Creek, Ohio, ort i Ashtabula County,